Abbone di Metz, vescovo francese meglio noto come Albone di Metz
 Abbone di Metz, vescovo francese meglio noto come Goerico di Metz